The Lost Interview Tapes Featuring Jim Morrison Volume Two sono delle interviste condotte da Salli Stevenson registrate il 13 ottobre 1970 nell'ufficio dei Doors situato nel West Hollywood per il Circus Magazine. Questo documento molto importante contiene le ultime dichiarazioni e discussioni di Jim Morrison del 1970, oltre a questo documento esiste l'ultima intervista catturata su nastro e pubblicata da Jim Morrison nel marzo 1971.

Tracce

Formazione
 Jim Morrison – voce
 Salli Stevenson - intervistatore

Note

Collegamenti esterni